Der Begriff Acicula bezeichnet
 eine Stützborste im Parapodium bei Vielborstern, siehe Chaeta
 Borsten und Dornen bei Pflanzen
 eine Schneckengattung aus der Familie der Mulmnadeln; siehe Acicula (Gattung)
 kostbare Nadeln im Pallium